Gaisberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Gaisberg (berg i Österrike, Oberösterreich), Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 
 Gaisberg (berg i Österrike, Salzburg), Salzburg Stadt, 
 Gaisberg (berg i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Kitzbühel, 
 Gaisberg (berg i Österrike, Steiermark), Graz Stadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar